Файк (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Файк, Арне (род. 1988) — немецкий футболист, игрок клуба «Мюнхен 1860».
 Файк, Эберхард (1943—1994) — немецкий актёр.